Le tableau ci-dessous présente la liste des ouvrages publiés dans la collection Le Masque, une collection spécialisée dans le roman policier, publiée depuis 1927 par la Librairie des Champs-Élysées, créée par Albert Pigasse en 1925. La colonne de droite précise, s'il y a lieu, le numéro de la réédition du titre dans la collection « Club des Masques ».Au bas de cette page, un second tableau recense les titres de la collection « Club des Masques », n'ayant pas connu une parution dans « Le Masque ».

Parutions dans « Le Masque »

Titres Club des Masques non parus dans Le Masque

Bibliographie 
 .
 .

Notes et références

Liens externes 
 La page de la collection sur le site des Éditions du Masque
 Le Masque et Les illustrateurs de la collection du "Masque" sur le site A l'ombre du polar.
 Le Masque sur le site Noir comme polar

Collection de littérature policière
Le Masque (collection)
Liste de livres